Hackenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Max Hackenberger (1895–1949), deutscher Schriftsteller und Journalist 
 Karlo Hackenberger (* 1969), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger, Drehbuchautor, Dichter und Kurzgeschichtenautor
 Oskar Hackenberger (1872–1929), deutscher Dirigent und Musikwissenschaftler